

Сошники — село у Володимирецькому районі Рівненської області.

Сошники — село в Вічузькому районі Івановської області.
 Сошники — село в Лихославльському районі Тверської області.

Інше 
 «Сошники» () — російська селянська щотижнева газета монархістського напрямку, що виходила в 1906—1907 роках

Див. також 
 Сошник